Spickard – miasto w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Spickard – szczyt w USA, w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whatcom